Havik est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1987), compositrice norvégienne

Voir aussi
, village norvégien du comté de Vestland
, patronyme néerlandais
, patronyme estonien et norvégien

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien